Monroe može značiti:

Osobe
 Elizabeth Monroe (1768. – 1830.), žena Jamesa Monroea i prva dama Sjedinjenih Američkih Država
 Greg Monroe (rođen 1990.), američki košarkaš
 James Monroe (1758. – 1831.), peti američki predsjednik
 Lola Monroe (rođena 1986.), etiopsko-američka reperica, model i glumica
 Marilyn Monroe (1926. – 1962.), američka glumica

Mjesta
 Monroe, Louisiana
 Monroe (Nebraska)
 Monroe (Washington)

Ostalo
 Monroeva doktrina